Cancro (tumor) — doença que afeta a multiplicação de células, conhecida no Brasil como câncer.
 Cancro sifilítico — designação dada às lesões primárias da sífilis
 Cancro cítrico — doença dos tecidos vegetais causada por bactérias, muito comum em hortaliças e plantas cítricas
 Cryphonectria parasitica (cancro do castanheiro) — uma doença causada por um fungo e que afeta os castanheiros
 Cancro do útero - um tumor maligno dos tecidos do útero
 Cancro mole - doença sexualmente transmissível causada pela bactéria Hemophilus ducreyi
 Cancro do estômago - neoplasia maligna da mucosa do estômago

Desambiguação